Fucus maritimus är en ringmaskart som ensam placeras i släktet Fuscus och familjen Sabellidae Taxonet är tillskrivits Ellis in McIntosh 1922 men dess taxonomiska status är oklar, ett så kallat Nomen dubium och förmodligen rör det sig om ett missförstånd kring en synonym. Det ursprungliga taxonet som beskrevs av Ellis, J., 1755 är inte en havsborstmask utan en rödalg.

Källor 

Havsborstmaskar
Sabellidae